Papadopoli ist der Familienname folgender Personen:

 Nicolaus Comnenus Papadopoli (1655–1740), italienischer Kirchenrechtler und Historiker
 Nicolò Papadopoli Aldobrandini (1841–1922), italienischer Politiker, Unternehmer und Numismatiker